Mehedinți este un antroponim și toponim românesc. Se poate referi la:

Personalități românești 
 Simion Mehedinți (1868-1962), academician, eseist, geograf, filozof și geopolitician român

Județe 
 Județul Mehedinți (antebelic),  unitate administrativă din Principatele Unite și Vechiul Regat, existentă în perioada 1859-1918
 Județul Mehedinți (interbelic) (1918-1950), entitate administrativ teritorială de ordin întâi a României Mari 
 Județul Mehedinți, reînființat în 1968, unul din actualele 41 de unități administrativ teritoriale de prim ordin ale României

Alte denumiri geografice 
 Munții Mehedinți
 Podișul Mehedinți
 Geoparcul Platoul Mehedinți
 Listă de comune din județul Mehedinți
 Listă de localități din județul Mehedinți
 Lista rezervațiilor naturale din județul Mehedinți

Vezi și 
 Mehedința, Prahova, localitate din județul Prahova 
 Liga a V-a Mehedinți
 Lista monumentelor istorice din județul Mehedinți
 Lista siturilor arheologice din județul Mehedinți
 Listă de publicații din județul Mehedinți
 Regimentul I Mehedinți No. 17 „Știrbey Vodă”

Nume proprii
Toponime românești